Арасадзы́х (, ) — село . Высота над уровнем моря составляет 190 метров.

Население 
По данным переписи 1959 года в селе Арасадзых проживало 314 человек, большинство которых составляли абхазы и армяне. К 1989 году в селе Арасадзых проживало 190 человек, также преобладали в основном армяне и абхазы.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гагрского муниципалитета